

Youssouf Hersi (né en 1982) est un footballeur.

Mohamud Muse Hersi (1937-2017) est un homme politique.

 
Homonymie de patronyme